Głogów Małopolski – miasto w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Głogów Małopolski
 Głogów Małopolski – gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim
 Głogów Małopolski – stacja kolejowa w Głogowie Małopolskim, w województwie podkarpackim